Аврелий (Aurelius; Aur.; Aurelia, Aurelii) е име на:

 Фамилно име на римския род Аврелии
 Гай Аврелий Кота, няколко римски политици
 Луций Аврелий Кота, няколко римски политици
 Секст Аврелий Проперций (Проперций), поет 1 век пр.н.е.
 Тит Аврелий Фулвий Бойоний Арий Антонин Пий (Антонин Пий), император
 Марк Аврелий, император
 Марк Аврелий (пояснение)
 Аврелий Виктор, римски историк, консул 369 г.
 Квинт Аврелий Симах, латински оратор, консул 377 г.
 Луций Аврелий Гал, няколко римски политици

Вижте също 
 Аврелия